Pascha bezeichnet:

 in den Ostkirchen das christliche Osterfest, siehe Ostern
 Pas'cha, russische süße Quarkspeise, die zu Ostern zubereitet wird
 Pessach, aramäische und neutestamentliche Bezeichnung des jüdischen Festes
 Pascha (Köln), Bordell in Köln
 Pascha (Titel), osmanischer Titel – zu Titelträgern siehe dort
 Pascha (Leningrad), Ort in der Oblast Leningrad, Russland
 Pascha (Swir), Nebenfluss des Swir in Russland
 zwei Teile eines deutschen Expeditionskorps im Ersten Weltkrieg, siehe Asien-Korps #Pascha I und Asien-Korps #Pascha II

Pascha ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Pascha (auch Páska; 1714–1772), slowakischer Komponist 
 Mustafa Pascha (Hamidiye-Kommandeur) († 1902), Hamidiye-Kommandeur und Stammesführer
 Norbert Pascha (* 1981), deutscher Eishockeytorwart

Siehe auch:
 Robert Rieder (genannt Robert Rieder Pascha)
 Pacha
 Pasca
 Pasha
 Paska (Begriffsklärung)
 Pasqua